Эдвард Георгиевич Жук (род. 27 декабря 1960 года, Лениногорск, СССР) — депутат Государственной Думы I созыва от партии ЛДПР.

Краткая биография 
Эдвард Георгиевич Жук родился 27 декабря 1960 года в городе Лениногорск, СССР.

В 1983 году окончил МГИМО по профессии экономист международник. Является кандидатом экономических наук.

В 1993 году был избран депутатом Государственной думы от партии ЛДПР, также занимал должность заместителя председателя комитета Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам.

Примечания 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Члены ЛДПР
Родившиеся в Лениногорске